Ла Лома де лос Енсинос има више значења:

 Ла Лома де лос Енсинос (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома де лос Енсинос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома де лос Енсинос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику